David McIntosh kan syfta på bland andra:

* David McIntosh (född 1983), venezuelansk fotbollsspelare
 David M. McIntosh (född 1958), amerikansk politiker